Contea di Caldwell o Caldwell County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Caldwell (Carolina del Nord)
 Contea di Caldwell (Kentucky)
 Contea di Caldwell (Missouri)
 Contea di Caldwell (Texas)
 Parrocchia di Caldwell – in Louisiana la parrocchia è il corrispettivo della contea